Юнсон () — шведське прізвище.

Відомі носії: 

 Ейвінд Юнсон (1900–1976) — письменник, лауреат Нобелівської премії (1974)
 Маттіас Юнсон (1974) — футболіст

Див. також 
 Юнссон

Шведські прізвища